

Zobacz też 
 Bejowie Tunisu

Bibliografia